Archibald Butt (1865-1912), militaire américain.
Clara Butt (1872-1936)), contralto anglaise.
Edmund Butt, compositeur de musique pour la télévision.
Hans-Jörg Butt (1974-), footballeur allemand.
Isaac Butt, (1813-1879), homme politique irlandais.
Nicky Butt (1975-), footballeur britannique.
Pâmela Butt (1975-), actrice pornographique brésilienne.
Susan Butt (1938-), joueuse de tennis canadienne.
Yasir Butt (1988-), joueur de squash pakistanais.

Autres 
Butt, trimestriel gay en langue anglaise

Voir aussi